

Вахруші — селище міського типу, Слободський район, Кіровська область
 Вахруші — присілок, Слободський район, Кіровська область